Темулун (; ок. 1170 — ?) — дочь монгольского вождя Есугея-баатура и его старшей жены Оэлун, младшая сестра Тэмуджина-Чингисхана.

Биография 
Братьями Темулун были Тэмуджин, Хасар, Хачиун и Тэмуге; помимо них, у Темулун также было два единокровных брата, родившихся от другой супруги Есугея Сочихэл — Бектер и Бельгутей. Согласно «Сокровенному сказанию монголов», когда Тэмуджину было 9 лет, Темулун «ещё лежала в люльке». После смерти Есугея в 1171 году многие его приверженцы покинули семью, изгнав её с насиженных мест, и несколько лет его вдовы и дети жили в полной нищете. Однажды вооружённый отряд тайджиутского предводителя Таргутая-Кирилтуха, требуя выдачи Тэмуджина за убийство Бектера, напал на их стойбище; в то время как Хасар перестреливался с неприятелями, а Бельгутей строил укрепления из поваленных деревьев, младшие дети — Темулун, Хачиун и Тэмуге — прятались в ущелье; Тэмуджину удалось бежать, но через несколько дней он был обнаружен тайджиутами и взят в плен. Темулун упоминается и в числе тех, кому удалось бежать во время нападения на стойбище Тэмуджина меркитов. 

Несколько позже, предположительно в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет, Темулун была выдана Тэмуджином за родственника их матери, Буту из племени икирес; после брака Буту получил приставку к имени гургэн, т.е «зять». Согласно Джеку Уэзерфорду, детей у Темулун не было. Около 1202 года, уже после смерти Темулун Тэмуджин выдал за Буту-гургэна свою старшую дочь Ходжин-бэги.

Семья

Примечания

Источники и литература 
 
 
 
 
 Гумилёв Л. Н. Монголы и меркиты в XII веке//Ученые записки Тартуского гос. ун-та, 1977. — N 416: Studia orlentalla et Antiqua: П. — С. 74—116.
 
 
 

Женщины Монгольской империи
Борджигины